Шотландский Первый Дивизион 1917/1918 () — 28-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 18 августа 1917 года и закончился 20 апреля 1918 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1917/1918
Шотландия
Шотландия
1917 год в Шотландии
1918 год в Шотландии